Příjmení Pogodin () má více nositelů:

 Michail Petrovič Pogodin (1800–1875), ruský historik, filosof, spisovatel, profesor Moskevské univerzity
 Nikolaj Fjodorovič Pogodin (1900–1962), sovětský dramatik

Externí odkazy 
 

Ruská příjmení